

Miejscowości w Polsce 
 Czerników – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek 
 Czerników – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

Miejscowości na Ukrainie
 Czerników – wieś w rejonie włodzimierskim

Zobacz też 
 Czernikowo
 Czerników Karski
 Czerników Opatowski